Ел Торо има више значења:

 Ел Торо, Ел Параисо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Торо, Сан Роман (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Торо, Сексионес ХКЛ (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Торо (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Торо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Торо (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Торо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Торо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Торо (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Торо (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Торо (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Торо (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Торо, Фраксион Сан Бернардо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Торо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Торо (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Торо (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Торо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Торо, Ла Гаљина (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Торо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Торо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Торо (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Торо (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Торо (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Торо (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Торо, Охо де Агва (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Торо (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Торо (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Торо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Торо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Торо (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Торо (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Торо (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Торо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Торо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Торо (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Торо (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Торо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Торо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Торо (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Торо (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Торо (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Торо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Торо (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Торо (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Торо, Ел Ебанито (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Торо, Лос Анхелес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Торо, Франсиско Кастро Мартинез (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Торо (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Торо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Торо (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику